Karsch puede referirse a:
 Anna Louisa Karsch (1722-1791)
 Ferdinand Karsch-Haack (1853, Muñiste (Münster) - 1936, Berlín), un entomólogo.
 Síndrome de Karsch-Neugebauer